Jina (Sanskrit, m., जिन, jina, wörtl.: der Siegreiche) steht für:
 Ehrentitel für Mahavira, den Begründer des Jainismus
 Ehrentitel für Buddha (Siddharta Gaumtama), den Begründer des Buddhismus

Jina ist der Name folgender Orte:
 Jina (Sibiu), Ort im Kreis Sibiu, Rumänien
 vorgelagerte Insel zu Mafia in Tansania gehörig

JINA ist die Abkürzung für:
 Joint Institute for Nuclear Astrophysics, ein US-amerikanisches Institut

Siehe auch:
 Gina

Abkürzung